Youyou peut désigner :
 youyou, une toute petite annexe utilisée pour se rendre sur un bateau amarré à quelques mètres ou dizaines de mètres du bord ;
 youyou, un cri poussé à certaines occasions par les femmes d'Afrique du Nord.

You-you peut désigner :
 You-You, une opérette en 3 actes de Jacques Ardot et Jacques Sirrah.

Voir aussi 
 Perroquet youyou, un perroquet africain